Сергей Романович Горгадзе (, 2 апреля 1876 года — 10 июля 1929 года) — грузинский историк, один из основателей Тбилисского университета.

Биография 
В 1886 году поступил в Кутаисскую духовную семинарию, которую окончил в 1890 году. Затем учился в Тифлисской духовной семинарии (окончил в 1897) и в Казанской духовной академии.
В 1901 году получил кандидатскую степень.

В 1903 году переехал в Тифлис и преподавал грузинский язык, литературу и историю в грузинской гимназии.

Автор серии статей об истории Грузии. Написал ряд литературных произведений, издавал литературные памятники Грузии, в том числе полное собрание сочинений Бесариона Габашвили (Бесики). Редактор «Хрестоматии по литературе и истории Грузии».

Сотрудничал в Обществе распространения грамотности среди грузин.

Похоронен в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.

Библиография 
 ს. რ. გორგაძე, «საქართველოს ისტორია», 1910
 ს. რ. გორგაძე, «საქართველოს ისტორია», 1915

Литература 
 ზ. ბაბუნაშვილი, თ. ნოზაძე, «მამულიშვილთა სავანე», გვ. 112, თბ., 1994
 ენციკლოპედია «საქართველო», ტ. 2, თბ., 2012 წელი.

Примечания

Ссылки 
სერგი რომანოზის ძე გორგაძე

სერგი გორგაძე (1876—1929)

სერგი გორგაძე

Выпускники Кутаисской духовной семинарии
Выпускники Тбилисской духовной семинарии
Литературоведы Грузии
Историки Грузии
Лингвисты Грузии
Похороненные в Дидубийском пантеоне